Sankt Kyrillos och Methodios kyrka kan åsyfta:

Sankt Kyrillos och Methodios kyrka, Prag – en kyrka i Prag i Tjeckien
Sankt Kyrillos och Methodios kyrka, Zagreb – en kyrka i Zagreb i Kroatien